Das Abierto Mexicano Pegaso 2002 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 25. Februar bis zum 2. März 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Acapulco